Hendrik I van Bourgondië (948-1002)
 Hendrik van Bourgondië (graaf van Portugal) (1066-1112)
 Hendrik van Bourgondië (1035-1066)